Матиас ле Турнье (); () — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2013
 3-й Чемпионат Франции — Групповая гонка (юниоры)
 2015
 2-й Route d'or du Poitou
 2016
 2-й Ronde de l'Isard — Генеральная классификация
 2-й Тур Жиронды — Генеральная классификация
 2018
 1-й  Тур Прованса  — Молодёжная классификация
 2019
 10-й Тур дю От-Вар — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 10-й Тур Венгрии — Генеральная классификация

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
  Ле Турнье, Матиас на FirstCycling
 Ле Турнье, Матиас Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции